Die Justice World Tour, zuvor bekannt als The Changes Tour und The Justin Bieber World Tour ist die vierte Konzerttournee des kanadischen Sängers Justin Bieber. Sie umfasst 124 Konzerte in Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Ozeanien und Südamerika. 

Die Tournee sollte ursprünglich am 14. Mai 2020 in Seattle beginnen und am 26. September 2020 in East Rutherford enden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden alle Termine zunächst ins Jahr 2021 und später ins Jahr 2022 verschoben. Somit begann die Tournee offiziell am 18. Februar 2022 in San Diego.

Hintergrund 
Im letzten Quartal des Jahres 2019 und besonders im Dezember, begann Bieber sein musikalisches Comeback über die sozialen Medien zu bewerben. Am 20. Dezember kündigte Bieber an, dass jeweils am 24. Dezember, 31. Dezember und am 3. und 4. Januar 2020 etwas passieren würde. Am 24. Dezember veröffentlichte er ein Video auf YouTube, in dem er ankündigte, dass er sein fünftes Studioalbum im Jahr 2020 veröffentlichen werde. Am 31. Dezember wurde der Trailer für Justin Bieber: Seasons veröffentlicht und am 3. Januar 2020 veröffentlichte Bieber mit Yummy die erste Single seines fünften Studioalbums.
Die Termine für die Konzerte in Nordamerika für seine Welttournee wurden am 13. Januar 2020 angekündigt. Ursprünglich waren Jaden Smith und Kehlani als Vorgruppen vorgesehen. Am 6. März 2020 wurden einige der Konzerte, die zuvor in Stadien stattfinden sollten, in Arenen verlegt. Als Grund gab Biebers Team "unvorhergesehene Umstände" und niedrige Verkaufszahlen der Konzertkarten an.

Am 1. April 2020 wurde bestätigt, dass die Tournee aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie verschoben würde. Am 23. Juli 2020 wurden neue Termine für 2021 angekündigt, welche am 30. April 2021 erneut um ein weiteres Jahr verschoben wurden. Für die Konzerte in Nordamerika wurden Jaden Smith, Eddie Benjamin, TEO und Harry Hudson als Vorgruppen bestätigt. Weitere 98 Tourdaten wurden am 15. November 2021 veröffentlicht. Diese umfassen Konzerte in Europa, Südamerika, Afrika, Israel und Ozeanien in der zweiten Jahreshälfte von 2022 bis zum Frühjahr 2023.

Setliste 
 Somebody
 Hold On
 Deserve You
 Holy
 Where Are Ü Now
 What Do You Mean?
 Yummy
 Changes
 Love Yourself
 Off My Face
 Confident
 All That Matters
 Don't Go
 Sorry
 Love You Different
 As I Am
 Ghost
 Lonely
 2 Much
 Intentions
 Boyfriend
 Baby
 Peaches (Zugabe)
 Anyone (Zugabe)

Konzerte

Einzelnachweise 

Musiktournee 2022
Musiktournee 2023
Justin Bieber